Ломаты () — село в Дубенском район Республики Мордовия России. Административный центр Ломатского сельского поселения.

География 
Село Ломаты расположено на реке Ломатка, недалеко от впадения её в реку Штырму, в 17 км от районного центра и 30 км от железнодорожной станции Атяшево.

С южной стороны к селу Ломаты примыкает село Неклюдово.

Название 
Название Лома́ты — гидроним: по одноименной реке Ломатка, на которой оно расположено. Происхождение гидронима связано со словом «лом (лам)» (низина, пойма).

В середине XIX века в Ардатовском уезде с этим названием было три населенных пункта: село Ломаты-Никольское (Неклюдово), село Ломаты, сельцо Ломаты.

История 
Основано в XVII веке.

Село расположено на чернозёмных почвах, что определяет земледельческий, животноводческий уклад хозяйственно-экономической деятельности населения, состоявшего из четырёх основных национальностей: татары, мордва, чуваши, русские.

Кроме того, в отдельной части села небольшими группами постоянно проживали цыгане, карелы, украинцы, удмурты, калмыки.

В 1780 году деревня Ломаты, при речке Ломатке же, служилых татар, крещёных татар, село Никольское Ломаты тож (ныне Неклюдово), при речке Штырме, помещиковых крестьян из Алатырского уезда, вошли в состав Котяковского уезда Симбирского наместничества.

В «Списке населённых мест Симбирской губернии» (1859): Ломаты — деревня удельных крестьян из 100 дворов в которых жило 779 крестьян и сельцо Ломаты, в которой в 11 дворах жило 93 человека,  Ардатовского уезда.

В селе до революции имелось пять мечетей, православная церковь, дом молитвы, языческое святилище, девятилетняя русская школа, татарское медресе и церковно-приходская четырехлётка.

В силу плотного хозяйственно-бытового общения, практически всё население владело четырьмя-шестью языками, уживались и национальные традиции, ритуалы вероисповедания.

1930-х гг. в Ломатах был создан колхоз, позднее преобразован в отделение совхоза «Дубёнский», с 1997 г. — СХПК «Ломатский».

Мечеть 
В 1990-е годы молитвенным помещением для мусульман служило здание бывшего детского сада.

26 июля 2008 года в селе состоялось торжественное открытие новой сельской мечети.

Инфраструктура 
В современной инфраструктуре села — средняя  школа, библиотека, Дом культуры, медпункт, отделение связи, сберкасса, 3 магазина.

Население

Достопримечательности 
Памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
 
 Энциклопедия Мордовия, М. М. Сусорева.

Населённые пункты Дубёнского района